Il singolare del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Filippini che ha battuto in finale Patrick Rafter 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Thomas Muster (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Marcelo Ríos (secondo turno)
 Tim Henman (primo turno)

 Marc Rosset (secondo turno)
 Jonas Björkman (primo turno)
 Patrick Rafter (finale)
 Thomas Johansson (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1997